Australian Open 2015 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-underlag. Det var den 103. udgave af Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2015. Turneringen blev spillet på Melbourne Park i Melbourne, Australien i perioden 19. januar – 1. februar 2015.

Herresingletitlen blev vundet af Novak Djokovic, som finalen besejrede Andy Murray med 7-6, 6-7, 6-3, 6-0, og som dermed vandt titlen for femte gang. Dermed satte han ny rekord for flest herresingletitler i turneringen i den åbne æra. Serena Williams sikrede sig sin sjette Australian Open-titel i damesingle efter finalesejr over Marija Sjarapova med 6-3, 7-6.

Vindere

Udvalgte resultater 

Nedenfor er resultaterne i singlerækkerne anført fra ottendedelsfinalerne og frem, samt i doublerækkerne fra kvartfinalerne og fem. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler om de respektive rækker.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

 
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015